Naselja u Sloveniji:
 Rošpoh (Kungota, Slovenija), naselje u općini Kungota
 Rošpoh (Maribor, Slovenija), naselje u općini Maribor